

Ґлінянка — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Глинянка (Ґлінянка) — село в гміні Улянув Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства